Die Fiat Rad-Bundesliga Straße 2002 wurde 2002 als Rennserie vom Bund Deutscher Radfahrer ausgetragen.

Die Bundesliga 2002 umfasste vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer U23, Juniorinnen und Junioren, die einzeln und in Teams gewertet wurden. Die einzelnen Klassen bestritten jeweils bis zu neun einzelne Rennen bundesweit.

Frauen

Männer U23

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 
 

Radsportveranstaltung 2002
2002